Fåglegöl kan syfta på:
Fåglegöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (6,76 ha)
Fåglegöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn